Rehobeth – miejscowość w USA w stanie Alabama.
 Rehobeth – gmina w USA w stanie Maryland.